Quatis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Quatis (ort), Rio de Janeiro, 
 Quatis (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar